Боруллуо () — топоним в России якутского происхождения.

 Боруллуо — озеро, южнее оз. Тысагаччи,	на левом берегу среднего течения р. Тымпылыкан, координаты 64°22'	124°57’.
 Боруллуо — озеро, на р. Бес-Юрях, координаты 64°02'	115°37’.
 Боруллуо — озеро, восточнее оз. Улахан-Хорболох, координаты 63°08'	124°08’.
 Боруллуо — озёра, на правом берегу р. Ортюкян, координаты 63°27'	116°11’.
 Боруллуо — озеро, на правом берегу р. Улахан-Ботуобуя, координаты 61°39'	112°53’.

Примечания